Le tournoi de Nice est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 15 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Juan Mónaco, de l'Espagnol Tommy Robredo et du Slovaque Martin Kližan.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Taylor Fritz, Chung Hyeon et Adrian Mannarino.
 Dominic Thiem remporte le tournoi en simple en dominant en finale Alexander Zverev en 3 sets en lui infligeant un cinglant 6-0 dans le troisième (6-4, 3-6, 6-0). L'Autrichien remporte son  consécutif à Nice et son  en carrière.
 En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah remportent la finale en battant les tenants du titre Mate Pavić et Michael Venus (4-6, 6-4, [10-8]). Il s'agit de leur  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nice
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Nice
Tennis en France en 2016
Tennis en mai 2016
Sport en France en mai 2016
Nice au XXIe siècle